Georgij Šengelija – regista russo
 Levan Aleksandrovič Šengelija – pittore e regista sovietico
 Ramaz Šengelija – calciatore sovietico